Braunert ist der Familienname folgender Personen:

 Horst Braunert (1922–1976), deutscher Althistoriker
 Karl Braunert (* 1932), deutscher Fußballspieler
Siehe auch:
 Braunerde